Вера Александровна Александрова (1 октября 1933) — советский, российский педагог. Народный учитель СССР (1983).

Биография 
Родилась 1 октября 1933 года.

Трудовую деятельность начала в 1948 году ткачихой на фабрике им. К. Либкнехта Красноармейска Саратовской области.

В 1954 году окончила Саратовский сельскохозяйственный техникум, в 1959 — Саратовский сельскохозяйственный институт им. Н. И. Вавилова, в 1963 — Саратовский государственный педагогический институт (заочно).

С 1959 по 1961 год — учитель Ильинской средней школы Кузнецкого района Кемеровской области.

В 1962—1965 годах — учитель Елшанской средней школы. С 1965 по 1975 год — учитель химии школы п. Сергиевский Саратовского района, с 1975 по 1988 — директор этой школы.

В 1983 году организовала ученическую производственную бригаду, в которой круглогодично школьники проводили весь цикл работ от посева культуры до её уборки, вспашки поля, а также весь цикл зимних работ.

Одна из первых, кто внедрял в учебный процесс новые технологии, современные методы обучения и воспитания учащихся, комплекс оздоровительных мер, открыв спортивную школу выходного дня (1986—1988).

В 2002 году в Сергиевской средней школе в её честь был открыт школьный музей «Музей Народного учителя СССР».

В 2004 году обком профсоюза работников образования и науки учредил стипендию имени Народного учителя СССР Александровой Веры Александровны за победу в областном конкурсе «Учитель года».

Награды и звания 
 Заслуженный учитель школы РСФСР (1978)
 Народный учитель СССР (1983)
 Знак «Отличник соцсоревнования» (1984)
 Почётный гражданин Саратовского района

Примечания

Литература 
 

Выпускники Саратовского государственного аграрного университета
Выпускники Саратовского государственного университета
Делегаты XIX конференции КПСС